Всего в составе женской сборной России по волейболу в официальных турнирах, проведённых в период с мая 1993 по октябрь 2021 года под эгидой Международной федерации волейбола и Европейской конфедерации волейбола в рамках Олимпийских игр, чемпионатов мира, розыгрышей Кубка мира, Всемирного Кубка чемпионов, Гран-при, Лига наций и чемпионатов Европы, выступало 128 волейболисток. В это число не включены спортсменки, участвовавшие только в отборочных турнирах данных соревнований.

Игроки сборной России 
Примечания:
 В таблице не приведены данные о волейболистках, выступавших только в квалификации официальных турниров.  
 В скобках после фамилии спортсменки указаны: а) её прежняя фамилия, под которой она начинала игровую карьеру в сборной России; б) прежняя фамилия, под которой её карьера в сборной продолжалась.
 После года рождения в колонке А указано игровое амплуа волейболистки в матчах за сборную: с — связующая, ц — центральная, н — нападающая (доигровщица и диагональная), л — либеро.
 Далее указаны турниры, в которых спортсменка принимала участие: ОИ — олимпийские игры, ЧМ — чемпионаты мира, КМ — Кубок мира, ВКЧ — Всемирный Кубок чемпионов, ГП — Гран-при, ЛН — Лига наций, ЧЕ — чемпионаты Европы. 
 Цветом выделены игроки сборной России, выступавшие за неё в официальных соревнованиях в 2021 году.

Примечания

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

Ссылки 
 Сборные России на сайте ВФВ
 Соревнования под эгидой FIVB
 Сайт CEV

Женская сборная России по волейболу